Kamogawa (加茂川 o 鴨川) puede referirse a:

Localidades de Japón 

 Kamogawa (Chiba), una ciudad en la prefectura de Chiba.
 Kamogawa (Okayama), un antiguo pueblo en la prefectura de Okayama.

Otros 
 (10143) Kamogawa, un asteroide del cinturón de asteroides descubierto en 1994.